Physa propingua är en snäckart som först beskrevs av Tryon 1865.  Physa propingua ingår i släktet Physa och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
propingua